Cannae est le nom latin de Cannes ;
  est le nom d'un groupe de musique américain.